Film
 Szelek szárnyán – (eredeti címe: Wind), Carroll Ballard 1992-es amerikai sportfilm/filmdrámája
 Szelek szárnyán – (eredeti címe: Bad ma ra khahad bord), Abbas Kiarostami 1999-es iráni és francia kooprodukcióban készült filmdrámája 
 Szelek szárnyán – Karácsonyi történet – (eredeti címe: A Wind at My Back Christmas), Stefan Scaini 2001-es kanadai TV-filmje

Televíziós sorozat
Szelek szárnyán – 5 évados (1996-2001), 65 részes, kanadai televíziós sorozat

Irodalom
 Szelek szárnyán – Herczeg Ferenc 1905-ben megjelent könyve